Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer est un roman de Dany Laferrière écrit en 1985.
Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer est un film réalisé par Jacques W. Benoît en 1989, adapté du roman.